«Un poco de amor francés» es una canción y sencillo interpretada por el grupo musical de Argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Compuesta por Indio Solari en compañía de Skay Beilinson, apareció por primera vez en el quinto álbum de estudio del grupo musical titulado La mosca y la sopa, publicado y editado en 1991.

Véase también 
 Queso ruso
 Tarea fina
 Fuegos de octubre
 Un ángel para tu soledad
 Jijiji

Referencias 

Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Sencillos de 1991
Canciones de rock de Argentina
Canciones en español
Canciones de Argentina